Ursin ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Frederik Ursin (1797–1849), dänischer Mathematiker

 Karl Ursin (1901–1973), österreichischer Mediziner und führende Persönlichkeit des völkischen Flügels des österreichischen Wandervogels
 Rupert Ursin (* 1973), österreichischer Physiker und Mitarbeiter von Anton Zeilinger an der Universität Wien

Siehe auch:
 Urs
 Ursinus
 Ursin von Baer, erloschenes preußisches Adelsgeschlecht